Fingersvampar (Clavariaceae) är en familj av svampar som beskrevs av François Fulgis Chevallier. Fingersvampar ingår i ordningen skivlingar, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri

Skivlingar